Emperor Norton steht für:

 Joshua Norton (Kaiser Norton I.; 1811–1880), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Emperor Norton Records, US-amerikanisches Musiklabel